Чемпионат мира по фристайлу () — международный турнир по фристайлу, проводимый каждый нечётный год, начиная с 1986 года (после 1986 года следующий чемпионат прошёл в 1989 году, с чего и начался двухлетний цикл). Организатором соревнований является международная федерация лыжного спорта. С 2015 года проходит совместно с чемпионатом мира по сноуборду.

В настоящее время в программу включены: могул, параллельный могул, акробатика, ски-кросс, хафпайп и слоупстайл (впервые в 2011 году). Участие во всех дисциплинах принимают как мужчины, так и женщины. Ранее также разыгрывались награды в лыжном балете (1986—1999) и комбинации (1986—1997).

Чаще всего чемпионат принимали США (1991, 2003, 2011). По 2 раза чемпионат проходил в Японии (1997 и 2009) и Франции (1986 и 1995).

Места проведения 

 1986  Тинь
 1989  Оберхойц
 1991  Лейк-Плэсид
 1993  Альтенмаркт-им-Понгау
 1995  Ла-Клюза
 1997  Иидзуна
 1999  Майринген
 2001  Уистлер
 2003  Дир-Вэлли
 2005  Куусамо
 2007  Мадонна-ди-Кампильо
 2009  Инавасиро
 2011  Дир-Вэлли
 2013  Восс
 2015  Крайшберг
 2017  Сьерра-Невада
 2019  Парк-Сити
 2021  Аспен  Алма-Ата  Идре
 2023  Бакуриани

Рейтинг составлен на 16 марта 2021 года.

Распределение медалей по странам

Ссылки 
 Список чемпионатов мира по фристсайлу и сноуборду на сайте ФИС

Чемпионаты мира по фристайлу
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1986 года